ЗАО «Маке́евский коксохимический завод» — коксохимическое предприятие в Донецкой области (город Макеевка), в советское время обеспечивало потребности соседнего Макеевского металлургического комбината имени Кирова в коксе. В рамках санации завода все его производственные активы были выведены в ЗАО «Макеевко́кс» (доход $28,2 млн, прибыль $0,72 млн в 2003 году). Подконтрольное концерну «Энерго» ЗАО «Донецксталь» выкупило имущество ОАО за 29 млн грн. в 2004 г. и внесло активы в уставный фонд «Макеевкокса».

ЗАО «Макеевкокс» — одно из крупнейших предприятий Украины по производству шихты угольной, кокса доменного и химической продукции на основе технологии термической переработки углей.

Производство 
Объём продукции в 2005 году:
 кокс — 0,7591 млн тонн (8-е место на Украине — 4,0 %).

Ссылки 
 Макеевкокс страницы истории завода.

Компании Донецкой области
Предприятия Макеевки
Коксохимические заводы Украины
Систем Кэпитал Менеджмент